Gill är ett efternamn.

Personer med efternamnet Gill

 A. A. Gill (född 1954), brittisk skribent och matkritiker
 André Gill (1840–1885), fransk konstnär och skämttecknare
 Bob Gill (1931–2021), amerikansk typograf och formgivare
 Claes Gill (1910–1973), norsk författare, journalist och skådespelare
 Cyril Gill (1902–1989), brittisk friidrottare
 David Gill, flera personer
 David Gill (astronom) (1843–1914), skotsk astronom
 David Gill (fotbollsdirektör) (född 1957), vd för Manchester United
 Eric Gill (1882–1940), brittisk stenhuggare, bildskapare och formgivare av typsnitt
 Ester Gill (1893–1981), svensk målare, tecknare och illustratör
 Hal Gill (född 1975), amerikansk ishockeyspelare
 Howard Gill (1883–1912), amerikansk flygpionjär
 Inga Gill (1925–2000), svensk skådespelare
 Irving Gill (1870–1936), amerikansk arkitekt
 Jacko Gill (född 1994), nyzeeländsk kulstötare
 James Gill (född 1934), amerikansk popkonstnär
 Kathryn Gill (född 1984), australiensisk fotbollsspelare
 Moses Gill (1734–1800), amerikansk politiker, federalist, från Massachusetts
 Nicolas Gill (född 1972), kanadensisk judoutövare
 Oliver Gill (född 1990), engelsk fotbollsspelare
 Olle Gill (1908–1996), svensk bildkonstnär
 Theodore Gill (1837–1914), amerikansk zoolog
 Thomas Gill (1922–2009), amerikansk politiker, demokrat, från Hawaii
 William John Gill (1843–1881), engelsk upptäcktsresande
 Zach Gill (född 1975), amerikansk rockmusiker

Efternamn